Djanga peut désigner :
 Djanga, une commune rurale du Burkina Faso,
 Djanga, un village du Cameroun.
 Jeanne-Louise Djanga, auteure camerounaise